El nombre Donald Cowie puede referirse a las siguientes personas:

Donald Cowie, regatista neozelandés;
Donald Cowie, futbolista escocés.